Vialaeaceae är en familj av svampar. Vialaeaceae ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Vialaeaceae